

Patronyme

 Alain Supiot, (1949-), est un juriste français spécialiste du droit du travail.
 Claire Supiot (1968-), est une nageuse française.
 Olivier Supiot, (1971- ), est un dessinateur et scénariste de bande dessinée français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme